

Magyarország 
 Teleki-Degenfeld-kastély (Szirák)
 Teleki-kastély (Gyömrő)
 Teleki–Tisza-kastély (Nagykovácsi)
 Teleki–Wattay-kastély (Pomáz)

Külföld 
 Teleki-kastély (Dolha), Ukrajna, Kárpátalja
 Teleki-kastély (Gernyeszeg), Románia, Erdély, Maros megye
 Teleki-kastély (Paszmos), Románia, Erdély, Beszterce-Naszód megye
 Teleki-kastély (Ipolynyék)
 Teleki-kastély (Marossárpatak)
 Teleki-kastély (Marosvécs)
 Teleki-kastély (Sáromberke), Románia, Erdély, Maros megye
 Koltói kastély, Románia, Erdély, Máramaros megye